Příjmení Türk nese více osobností:

 Daniel Gottlob Türk (1750–1813) – německý skladatel, varhaník a učitel hudby klasického období
 Danilo Türk (* 1952) – prezident Slovinska, povoláním právník, diplomat a profesor mezinárodního práva
 Karl Türk (poslanec Říšské rady) (1840–1908) – rakouský lékař a politik německé národnosti ze Slezska
 Wilhelm Türk (1871–1916) – rakouský hematolog